Яяха (устар. Я-Яха) — топоним в ЯНАО России:

 Яяха (приток Нгарка-Пыряяхи) — река в России, протекает по территории Надымского района Ямало-Ненецкого АО.
 Яяха (приток Хейгияхи) — река в России, протекает по территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Яяха (приток Ясавэйяхи) — река бассейна Карского моря.

Примечания